Азо́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России, Украины и других государств.

Беларусь 
 Азовская улица — улица в Минске.

Казахстан 
 Азовская улица — улица в Алма-Ате.
 Азовская улица — улица в Усть-Каменогорске.

Россия 
 Азовская улица — улица в Анапе Краснодарского края.
 Азовская улица — улица в Армавире Краснодарского края.
 Азовская улица — улица в Артёме Приморского края.
 Азовская улица — улица в Архангельске.
 Азовская улица — улица в Астрахани.
 Азовская улица — улица во Владивостоке.
 Азовская улица — улица в Волгограде.
 Азовская улица — улица в Волжском Волгоградской области.
 Азовская улица — улица в Воронеже.
 Азовская улица — улица в Грозном.
 Азовская улица — улица в Иванове.
 Азовская улица — улица в Ижевске.
 Азовская улица — улица в Калининграде.
 Азовская улица — улица в Камышине Волгоградской области.
 Азовская улица — улица в Киселёвске Кемеровской области.
 Азовская улица — улица в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
 Азовская улица — улица в посёлке Комсомольском Кавказского района Краснодарского края.
 Азовская улица — улица на хуторе Кочеванчике Азовского района Ростовской области.
 Азовская улица — улица в Краснодаре.
 Азовская улица — улица в Красноярске.
 Азовская улица — улица в Миассе Челябинской области.
 Азовская улица — улица в посёлке городского типа Молодёжное Симферопольского района Республики Крым.
 Азовская улица — улица в Москве.
 Азовская улица — улица в Невинномысске Ставропольского края.
 Азовская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Азовская улица — улица в Нижнем Тагиле Свердловской области.
 Азовская улица — улица в Новокузнецке Кемеровской области.
 Азовская улица — улица в Новочеркасске Ростовской области.
 Азовская улица — улица в Орске Оренбургской области.
 Азовская улица — улица на хуторе Павло-Очаково Азовского района Ростовской области.
 Азовская улица — улица на хуторе Павловка Азовского района Ростовской области.
 Азовская улица — улица в Перми.
 Азовская улица — улица в Прокопьевске Кемеровской области.
 Азовская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Азовская улица — улица в Рубцовске Алтайского края.
 Азовская улица — улица в Самаре.
 Азовская улица — упразднённая улица в Санкт-Петербурге.
 Азовская улица — улица в Саратове.
 Азовская улица — улица в Симферополе.
 Азовская улица — улица в Сочи Краснодарского края.
 Азовская улица — улица в Ставрополе.
 Азовская улица — улица в Сызрани Самарской области.
 Азовская улица — улица в Таганроге Ростовской области.
 Азовская улица — улица в Туапсе Краснодарского края.
 Азовская улица — улица в Тюмени.
 Азовская улица — улица в Ульяновске.
 Азовская улица — улица в Уфе.
 Азовская улица — улица в Челябинске.
 Азовская улица — улица в Шахтах Ростовской области.

Украина 
 Азовская улица — улица в Бердянске Запорожской области.
 Азовская улица — улица в Боярке Киевской области.
 Азовская улица — улица в Брянке Луганской области.
 Азовская улица — улица в Днепре.
 Азовская улица — улица в Донецке.
 Азовская улица — улица в Запорожье.
 Азовская улица — улица в Каменском Днепропетровской области.
 Азовская улица — улица в Киеве.
 Азовская улица — улица в Краматорске Донецкой области.
 Азовская улица — улица в Кривом Роге Днепропетровской области.
 Азовская улица — улица в Луганске.
 Азовская улица — улица в Львове.
 Азовская улица — улица в Макеевке Донецкой области.
 В Мариуполе Донецкой области:
 Большая Азовская улица
 Малая Азовская улица
 1-я Азовская улица
 2-я Азовская улица
 3-я Азовская улица
 4-я Азовская улица
 Азовская улица — улица в Никополе Днепропетровской области.
 Азовская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Азовский переулок
 Азовский проезд
 Азовский тупик — улица в Кировограде